Пенго:

персоналии
 Пенго, Бернар (Bernard Pingaud; род. 1923) — французский писатель
 Пенго, Поликарп — католический кардинал в Танзании

прочее
 Пенго — один из дравидийских языков в Индии
 Пе́нгё (пенго/пенге; венг. pengõ, буквально — «звонкий») — денежная единица Венгрии в 1925—1946, была заменена на форинт.